Карташиха — название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Карташиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Карташиха — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.

См. также 
 Карташёв
 Карташи
 Карташихина улица
 Карташов